Az 1976. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női lesiklás versenyszámát február 8-án rendezték Axamsban. Az aranyérmet a nyugatnémet Rosi Mittermaier nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1976. évi téli olimpiai játékokon